Hårda tider kan syfta på:
Hårda tider (roman) – en novell från 1854 av Charles Dickens
Hårda tider (musikgrupp) – ett hardcore-band från Malmö startat 2007